

Sigle
 Compagnie Tunisienne de Navigation – compagnia marittima tunisina

Codici 
 CTN – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Cooktown (Queensland) (Australia)
 CTN – codice identificativo del DME e dell'ILS pista 08 di Catania/Fontanarossa, radioassistenze per la navigazione aerea
 ctn – codice ISO 639-3 della lingua chhintange

Telecomunicazioni 
 CTN – televisione nazionale cambogiana